Scania 111 är en serie lastbils- och busschassin/bussar med 11-litersmotorer tillverkade av Scania. I denna serie ingår:

Busschassin

 Scania BR111

Bussar

 Scania CR111

Lastbilar

Scania L111
Scania LB111
Scania LK111
Scania LS111
Scania LT111

Se även

Scania 1-serie
Scania 110
Scania 112
Scania 113
Scania 114